Арты́нов — фамилия русского происхождения.

Персоналии 
 Артынов, Александр Яковлевич (1813—1896) — краевед и этнограф Ростовского уезда, автор воспоминаний.
 Артынов, Михаил Григорьевич (1853—1913) — русский архитектор и гражданский инженер.
 Артынов, Григорий Григорьевич (1860—1919) — винницкий инженер и городской архитектор, титулярный советник, генерал-лейтенант строительной комиссии.

См. также 
 Артын — село в Муромцевском районе Омской области.